: um cruzador blindado que serviu de 1893 a 1933; depois renomeado para USS Saratoga e USS Rochester
 : um couraçado da Classe New York que serviu de 1914 a 1946